Санта Катарина Кијане има више значења:

 Општина Санта Катарина Кијане (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Кијане (Санта Катарина Кијане, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику